Уарье́р () — коммуна во Франции, находится в регионе Франш-Конте. Департамент — Верхняя Сона. Входит в состав кантона Отре-ле-Гре. Округ коммуны — Везуль.

Код INSEE коммуны — 70402.

География 
Коммуна расположена приблизительно в 280 км к юго-востоку от Парижа, в 50 км северо-западнее Безансона, в 50 км к западу от Везуля.

По территории коммуны протекает небольшая река .

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 428 человек.

Администрация

Экономика 
В 2010 году среди 253 человек трудоспособного возраста (15—64 лет) 183 были экономически активными, 70 — неактивными (показатель активности — 72,3 %, в 1999 году было 65,9 %). Из 183 активных жителей работали 167 человек (90 мужчин и 77 женщин), безработных было 16 (5 мужчин и 11 женщин). Среди 70 неактивных 19 человек были учениками или студентами, 29 — пенсионерами, 22 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Южный фонтан и общественная прачечная (1827—1829 годы). Исторический памятник с 1988 года
 Северная общественная прачечная (1845—1846 годы). Исторический памятник с 1986 года

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Верхняя Сона